Sovereign-Klasse bezeichnet:

 eine Klasse von Kreuzfahrtschiffen, siehe Sovereign-Klasse (1987)
 eine Klasse von Raumschiffen im fiktiven Star-Trek-Universum, siehe Raumschiffe und Raumstationen im Star-Trek-Universum